Молдова:

Государственные образования 
 Молдова (Республика Молдова) — государство в Восточной Европе.
 Молдова (Западная Молдавия) — историческая область Румынии.
 Молдова — река в Румынии.
 Молдавское княжество.
 Молдавская Советская Социалистическая Республика (Советская Молдова, Молдавская ССР).
 Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (Молдавская АССР в составе Украинской ССР).
 Молдавская демократическая республика (1917—1918).

Футбол 
 «Молдова» — название футбольной команды «Зимбру» (Кишинёв) с 1957 по 1965 гг.
 «Молдова» — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из села Боросений Ной.
 «Молдова-03» — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из города Унгены.
 «Молдова-Газ» — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из Кишинёва.

 «Молдова» — стадион в селе Спея Новоаненского района, Молдавия.

Другое 
 (2419) Молдавия — астероид.
 Мо́лдова — деревня в Эстонии.